Parafia św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łękach Wielkich – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji poznańskiej, w dekanacie kościańskim.

Przypisy 
 

Parafie archidiecezji poznańskiej
Parafie pod wezwaniem św. Katarzyny
Parafie pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Religia w gminie Kamieniec
Łęki Wielkie